Ри́чард Хо́лден (; 12 июня 1885 — дата смерти неизвестна), более известный как Дик Холден () — английский футболист, известный по своим выступлениям за «Манчестер Юнайтед».

Футбольная карьера 
Дик Холден родился в Миддлтоне, Ланкашир. Он начал карьеру в клубе «Паркфилд Сентрал», выступавшем в лиге Олдема и окрестностей, играя на позиции крайнего правого нападающего. В сезоне 1903/04 он выступал за клуб «Тонге», но уже на позиции правого защитника. В мае 1904 года он перешёл в «Манчестер Юнайтед».

Сезон 1904/05 Холден провёл за резервную команду «Юнайтед». 24 апреля 1905 года дебютировал за основной состав «Манчестер Юнайтед» в матче Второго дивизиона против «Блэкпула» на «Бэнк Стрит», который завершился победой «красных» со счётом 3:1. По итогам сезона 1905/06 «Манчестер Юнайтед» занял второе место во Втором дивизионе, получив право вернуться в Первый дивизион.

В сезоне 1907/08 «Манчестер Юнайтед» выиграл свой первый титул чемпионов Англии, заняв первое место в турнирной таблице Первого дивизиона с девятиочковым отрывом. В этой команде, созданной Эрнестом Мангнэллом, играли вратарь Гарри Могер, левый защитник Герберт Берджесс, за место правого защитника боролись Дик Холден и Джордж Стейси, в центре поля играла тройка хавбеков: Дик Дакворт, Чарли Робертс и Алекс Белл, на флангах атаки выступали Билли Мередит и Джордж Уолл, а тройку нападающих составляли Сэнди Тернбулл, Джимми Тернбулл и Джимми Бэннистер.

В 1908 году Холден получил серьёзную травму колена, которая потребовала операции. Он пропустил много времени из-за реабилитации и не принял участия в победном Кубке Англии 1909 года. В сезоне 1910/11 он вернулся в основной состав, но затем вновь травмировал колено. В 1910 году он получил пособие в размере 300 фунтов. В 1914 году в связи с началом Первой мировой войны он покинул «Манчестер Юнайтед», вступив в Королевский лётный корпус. Всего он провёл за «Манчестер Юнайтед» 117 матчей (78 матчей в Первом дивизионе, 28 — во Втором дивизионе и 11 — в Кубке Англии).

Достижения 
 Манчестер Юнайтед
 Чемпион Англии (2): 1907/08, 1910/11

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте MUFCInfo.com 
 Статистика выступлений на сайте StretfordEnd.co.uk 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Умершие в XX веке
Персоналии, чья дата смерти не установлена